Браилов:

Топоним 
 Браилов — устаревшее русское название румынского города Брэила.
 Браилов — посёлок городского типа в Жмеринском районе Винницкой области Украины.
 Браилов — посёлок в Жмеринском районе Винницкой области Украины.
 Браилов — железнодорожная станция на участке Винница — Жмеринка Юго-Западной железной дороги Украины.

Другое 
 «Браилов» — парусная шхуна Дунайской флотилии и Черноморского флота России, участник русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 «Браилов» — парусный 44-пушечный фрегат русского флота.

См. также 
 Браиловский